Paravitrea umbilicaris är en snäckart som först beskrevs av César Marie Félix Ancey 1887.  Paravitrea umbilicaris ingår i släktet Paravitrea och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
umbilicaris